Artilheiro pode se referir a:
 Soldado de artilharia.
 Artilheiro (futebol) - Futebolista que marca mais gols num determinado campeonato, também conhecido como goleador ou melhor marcador.
 Artilheiro (quadribol) - posição do quadribol

Desambiguação